Коухаиб Дриош (; род. 17 апреля 2002, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Эксельсиор».

Клубная карьера 
Дриош — воспитанник клуба «Херенвен». 12 сентября 2020 года в матче против «Виллем II» он дебютировал в Эредивизи.

31 августа 2021 года перешёл в роттердамский «Эксельсиор», подписав с клубом трёхлетний контракт. 3 сентября дебютировал за клуб в матче чемпионата против «Ден Босха», выйдя на замену вместо Маруана Азаркана.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам